Rivières (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Rivières (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Rivières (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes